Ferrere ima više značenja:
 Ferrere, Asti
 Ferrere, Biella
 Ferrere, Cuneo